Irina Viner (1948-), gymnaste russe ;
 Jacob Viner (1892-1970), économiste canado-américain ;
 Katharine Viner (1971-), journaliste britannique.
 Meyer Viner (1893-1941), écrivain, critique littéraire, folkloriste et spécialiste de la littérature en langue yiddish et allemande.